Il collegio elettorale di Lanciano-Vasto fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva tutti i comuni della provincia di Chieti non aggregati al collegio di Chieti, ossia: Archi, Atessa, Bomba, Buonanotte, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Guilmi, Lanciano, Lentella, Liscia, Montazzoli, Montelapiano, Monteodorisio, Mozzagrogna, Paglieta, Palmoli, Perano, Pollutri, Rocca San Giovanni, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Treglio, Tufillo, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Lanciano-Vasto